Le Championnat du monde de Superbike 2014 est la  du Championnat du monde de Superbike.

Sylvain Guintoli remporte le titre de champion du monde Superbike 2014. Alors que Sylvain Guintoli était encore deuxième au classement avant les courses à Magny-Cours et à Losail, il remporte 3 des 4 dernières courses et bat Tom Sykes de 6 points.

Cette saison 2014 est marquée par l'annulation de deux dates dans le calendrier. Le 21 septembre, le championnat du monde de Superbike devait se rendre en Russie mais le rendez-vous a été annulé pour raisons politiques. Les manches devant se dérouler en Afrique du Sud le 19 octobre ont également été annulées car le circuit n'a pas été homologué à temps.

Système de points

Calendrier

Classements

Pilotes

Constructeurs

Participants

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
  Site officiel

2014
Superbike
Sport motocycliste en 2014